Цека́ло — українське прізвище:
 Цекало Віктор Євгенович ( 1956) — радянський і український актор, телеведучий та гуморист
 Цекало Олександр Євгенович ( 1961) — радянський і російський артист